«Утомлённое солнце…» (; досл. пер.: «С весны до лета», также используется название: «От весны к лету») — фильм 1988 года снятый совместно СССР и КНДР. В фильме участие Героини Советского Союза Марии Цукановой в Советско-японской войне иное, нежели в реальности.

Сюжет 
1945 год. Назревает Советско-японская война. На секретной японской базе в заброшенной шахте на территории Кореи, занятой японскими войсками, проводятся разработки и испытания бактериологического оружия, чтобы реализовать «План Сакуры» — совершить тотальную биологическую атаку на мир.

Трое советских разведчиков, среди которых юная санинструктор Маша Цуканова, вместе с северо-корейским партизаном высаживаются у контролируемого японцами прибрежного города Чхонджин. Японская контрразведка при попытке схватить партизана убивает его, начинает прочёсывать побережье, используя местных жителей в качестве живого щита. Двоих разведчиков японцы убивают, но девушку спасает молодой рыбак-кореец из местной деревни, который помогает ей обнаружить секретную японскую базу. С помощью рыбака Маша успевает доставить информацию о базе, и базу захватывает советский десант. При попытке японцев отбить базу десант погибает в неравном бою, и Маша — последняя оставшаяся в живых — ценой свой жизни взрывает заминированную базу, чтоб уничтожить её и разрушить «План Сакуры».

После войны молодой рыбак-кореец, ставший солдатом Корейской народной армии, ищет Машу и, узнав о её смерти, говорит: «Маша жива — она всегда среди нас». Последний кадр фильма — памятник санинструктору Марии Цукановой на братской могиле советских воинов в городе Чхонджине, в боях советского десанта в который (13-17.08.1945) погибла Мария Цуканова в реальности.

В ролях 
 Елена Дробышева — Маша Цуканова, санинструктор
 Чхоль Ким — Ри Чохоль
 Юрий Кузнецов — капитан Кондаков, разведчик
 Алексей Булдаков — сержант Алексей Тищенко, разведчик
 Со Ген Соб — Кои
 Ким Ен Гин — Сакамото
 Ким Юн Хон — Араи
 Тыну Микивер — английский доктор-военнопленный
В эпизодах: Хван Мин, Ли Гван Хо, Анатолий Бугреев, Александр Запорожец, Василий Шлыков и другие.

См. также 
 Это один из четырёх снятых совместно с СССР фильмов кинематографа КНДР — наряду с фильмами «Братья» (1957), «Секунда на подвиг» (1985) и «Берег спасения» (1990).
 Отряд 731

Примечания

Ссылки 
 Утомленное солнце… // Мосфильм
 Утомленное солнце… // Первый канал

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы КНДР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Второй мировой войне
Память о советско-японской войне